Operahögskolan kan syfta på:

 Operahögskolan i Stockholm – ett tidigare namn på en enhet inom Stockholms konstnärliga högskola
 Operahögskolan vid Göteborgs universitet – en tidigare utbildningsinstitution i Göteborg, se Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet